Agra puede referirse a:

Arquitectura 
 Fuerte de Agra, situado en Agra, India, también conocido como Lal Qila, Fuerte Rojo y Fuerte Rojo de Agra.

Botánica 
 En América Central, el agrá o bejuco de agua, la vitácea Vitis tiliifolia.

 Geografía 
 Agra (Italia)
 Agra (Suiza), localidad del cantón del Tesino.
 Agra, ciudad medieval en las orillas del río Yamuna, fundada en 1506. Emplazamiento del Taj Mahal.
 División de Agra, unidad administrativa del estado indio de Uttar Pradesh.
 Distrito de Agra, distrito dentro de la división Agra.

 Personas 
 Maria de Fátima Agra, autor de nombre botánico (1952-)
 Salvador Agra, futbolista portugués (1991-)

 Zoología 
 Agra'', género de Carabidae.